Mirror Man ou Mirrorman est le titre de plusieurs œuvres :
 Mirrorman, une série télévisée japonaise des années 1970,
 Mirror Man, un album de Captain Beefheart de 1971,
 Mirror Man, un single du groupe Human League de 1982,
 Mirror Man, une chanson du groupe Talk Talk de 1982.